Санта-Мария-дель-Кубильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Население — 340 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы
Города Авилы